Хаасе (Haase) — фамилия, встречающаяся в ряде германских языков.

Известные носители 

 Хаасе, Бертиль (1923—2014) — шведский спортсмен-пятиборец.
 Хаасе, Грэм (1930—2011) — новозеландский шахматист.

